Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Allan Stone 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Harold Solomon (primo turno)
 Tony Roche (semifinali)

 Brian Gottfried (Campione)
 Ross Case (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1975